

Коулсвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Коулсвілл — переписна місцевість, штат Меріленд